The Unforgiven, een nummer van Metallica uit 1991
The Unforgiven II, een nummer van Metallica uit 1997
The Unforgiven III, een nummer van Metallica uit 2008 
The Unforgiven, een film van John Hudson uit 1960
The Unforgiven, een film van Elias Goday uit 2011